Ян (Иоганн Иосифович) Кандрор (р. 6 апреля 1942, Ленинабад, Таджикистан) — учёный и переводчик. Доктор химических наук.

Биография 
В 1944 году приехал с родителями из эвакуации в Москву. Жил у м.Сокол с родителями в здании ВИЭМа. Отец — физиолог, доктор медицинских наук Иосиф Соломонович Кандрор (1907—2003). Мать — Маня Моисеевна Кульницкая (1906—2002), два старших брата — патофизиолог и эндокринолог, доктор медицинских наук Виллен Кандрор (род. 1931) и литератор, популяризатор науки Михаил Кандрор (1938—1975).  В 1956 г. семья переехала на Ленинский проспект в дом «Изотопы».

Научная карьера 
В 1965 окончил химический факультет МГУ и с тех пор и до самого отъезда в Германию в 1993 г. работал в Институте элементоорганических соединений им. Несмеянова АН СССР.

Переводы 
Перевёл на русский язык «Партизанский гимн» Гирша Глика. Этот перевод имеет значение для истории поэтического перевода в России.

Текст гимна включен в стандартный молитвенник реформистского иудаизма для литургии на Судный день.

Перевёл с немецкого языка «К истории РАФ» Биргит Хогефельд (RAF — это Фракция Красной Армии). Имеется много переводов на польский язык.

Ссылки 
 
 http://magazines.russ.ru/authors/k/kandror/
 http://berkovich-zametki.com/Avtory/Kandror.htm
 https://web.archive.org/web/20060218232657/http://www.jgmainz.de/akt-20050425-pessach.htm 

Персоналии по алфавиту
Переводчики СССР
Переводчики России
Переводчики с идиша
Родившиеся в 1942 году
Родившиеся в Худжанде
Выпускники химического факультета МГУ
Химики СССР
Доктора химических наук
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии